

Codici 
 MCJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maicao (Colombia)

Altro 
 Malattia di Creutzfeldt-Jakob
 M.C.J. – Missionarie di Gesù Cristo